Araucariameesstekelstaart
 Bruine meesstekelstaart
 Bruinkapmeesstekelstaart
 Gestreepte meesstekelstaart
 La-Platameesstekelstaart
 Paranámeesstekelstaart
 Roestkruinmeesstekelstaart
 Witbrauwmeesstekelstaart